Washington Township (Dakota del Nord) 
 Washington Township (Minnesota) 
 Illinois:
 Washington Township (Comtat de Tazewell)
 Washington Township (Comtat de Will)
 Ohio:
 Washington Township (Comtat d'Auglaize) 
 Washington Township (Comtat de Belmont)
 Washington Township (Comtat de Brown)
 Washington Township (Comtat de Carroll)
 Washington Township (Comtat de Clermont) 
 Washington Township (Comtat de Columbiana)
 Washington Township (Comtat de Darke) 
 Washington Township (Comtat de Franklin)
 Washington Township (Comtat de Guernsey)
 Washington Township (Comtat de Hardin)
 Washington Township (Comtat de Harrison)
 Washington Township (Comtat de Hancock)
 Washington Township (Comtat de Holmes)
 Washington Township (Comtat de Lawrence)
 Washington Township (Comtat de Licking)
 Washington Township (Comtat de Logan)
 Washington Township (Comtat de Lucas)
 Washington Township (Comtat de Mercer)
 Washington Township (Comtat de Miami)
 Washington Township (Comtat de Monroe)
 Washington Township (Comtat de Montgomery) 
 Washington Township (Comtat de Muskingum)
 Washington Township (Comtat de Paulding)
 Washington Township (Comtat de Pickaway)
 Washington Township (Comtat de Preble)
 Washington Township (Comtat de Richland)
 Washington Township (Comtat de Stark) 
 Washington Township (Comtat de Van Wert) 
 Washington Township (Comtat de Warren)
 Washington Township (Comtat de Wood)